Johann Görner ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottlieb Görner (1697–1778), deutscher Organist und Komponist
 Johann Valentin Görner (1702–1762), deutscher Komponist